Everton Alexandre Lemos ismert nevén Biton (Lavras, 1987. május 11. –) brazil labdarúgócsatár.

További információk 
Bitom adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1987-ben született személyek
Élő személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A São Raimundo EC labdarúgói
Labdarúgócsatárok